Polk County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Polk County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 92001618
 Polk County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 79000925
 Polk County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002238
 Polk County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 74001371
 Polk County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 93000562
 Polk County Courthouse (Texas), ID-Nr. 01000060
 Polk County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 82000697